

Toponyme 

 Bellocq est une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Bellocq est une localité de la province de Buenos Aires ;
 Puyoô-Bellocq-Ramous est une ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques.

Monument 
Le château de Bellocq se situe sur la commune du même nom, dans le département français des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 

 Éric Bellocq (1962-), luthiste français ;
 Ernest J. Bellocq (1873-1949), photographe américain ;
 François Bellocq, médecin français ;
 Gabriel Bellocq, député français suppléant  des Landes (2001) ;
 Gabrielle Bellocq (1920-1999), peintre française ;
 Henri Bellocq (1884-1959), footballeur français ;
 Ivane Bellocq (1958-), flûtiste et compositrice française ;
 Jean-Marc Bellocq (1957-), athlète français ;
 Léopold Bellocq (1890-1968), homme politique français ;
 Louise Bellocq (1909-1999), pseudonyme de Marie-Louise Boudât, romancière française.
 Frank Bellocq, acteur et réalisateur français.

Littérature

 L'Affaire Bellocq, roman de Philippe Gindre, La Clef d'Argent, 2000

Homophone 

 Abbaye de Belloc
 Abbaye de Belloc (fromage), fromage de brebis français.

Homonymie de patronyme